Robert Pirie ist der Name folgender Personen:

* Robert Pirie (Schwimmer) (1916–1984), kanadischer Schwimmer
 Robert S. Pirie (1934–2015), US-amerikanischer Jurist, Bankmanager und Büchersammler